Unia Demokratyczna – polska partia polityczna
 Unia Demokratyczna – czeska partia polityczna
 Unia Demokratyczna – słowacka partia polityczna
 Unia Demokratyczna – włoska partia polityczna